Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1998 () проходил с 21 по 29 марта 1998 в городе Тандер-Бей (провинция Онтарио, Канада) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (8-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Германии.

В женском турнире чемпионами стала (6-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Японии. Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место:

За 8-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1998 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Тандер-Бее